Die Liste der Mannschaftskader der Nationale I 2001/02 enthält alle Spieler, die in der französischen Nationale I 2001/02 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Clichy-Echecs-92 und der Club de Cavalier Bleu Drancy mit je 11 Spielern auskamen, setzten der Club de Vandœuvre-Echecs und der Club de A.J.E. Noyon je 22 Spieler ein. Insgesamt kamen 242 Spieler zum Einsatz, von denen 58 alle 11 Runden mitspielten. Punktbester Spieler war Igor Efimov (C.E.M.C. Monaco) mit 9 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger (bei 11 Partien) erreichte Murtas Qaschyghalijew (Club de Cannes Echecs). Je 8 Punkte aus 11 Partien erzielten Jean-Marc Degraeve und Éloi Relange (beide Club de Clichy-Echecs-92).
Außer Efimov erreichten mit Alban Delorme, Maxime Sorin (beide Club d’Echecs de Sautron), Damir Levacic (Club de Cannes Echecs), Sylvain Coutton, Nathalie Bonnafous (beide Club de Echiquier Niçois), Claude Schmitt (Club de Mulhouse Philidor), Gerard Simon (Club de Vandœuvre-Echecs), Chi-Minh Nguyen und Gaelle Hisleur (beide Club de A.J.E. Noyon) weiter neun Spieler 100 %, wobei Delorme und Sorin je zwei Partien spielten, die übrigen Spieler je eine.

Ältester Spieler der Saison war der 1933 geborene Robert Moutaux (Club de Echiquier Nanceien), jüngster Spieler der 1991 geborene Sébastien Feller (Club de Vandœuvre-Echecs).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2002); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2002; AND = Andorra, ARG = Argentinien, ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

C.E.M.C. Monaco

Club de Cannes Echecs

Club de Echiquier Niçois

Club de Clichy-Echecs-92

NAO Caïssa

Club de Mulhouse Philidor

Club de Montpellier Echecs

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de Vandœuvre-Echecs

Club d’Echecs de Sautron

Club de Echiquier Nanceien

Club de Cavalier Bleu Drancy

Club de Echiquier Orangeois

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de A.J.E. Noyon

C.E.I. Toulouse

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Für die Wettkämpfe zwischen Drancy und Toulouse (Drancy siegte mit 7:1, der Wettkampf wurde 7:0 für Drancy gewertet) sowie zwischen Strasbourg und Noyon (Noyon siegte 3:2, der Wettkampf wurde mit 7:0 für Strasbourg gewertet) werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2001
Schach 2002